Adolf von Baeyer, een Duits scheikundige
 Baeyer-Villiger-reactie, een type organische reactie
 Baeyer-Emmerling-indoolsynthese, een type organische reactie
 Baeyerspanning

Zie ook 
 Bayer